Guaranésia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaranésia (ort), Minas Gerais, 
 Guaranésia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar